Red Fang (band) - Amerikaanse band
 Red Fang (album) - album van bovenstaande band